Anže Lavtižar (ur. 2 maja 1996) – słoweński skoczek narciarski. Medalista zimowej uniwersjady (2017) i mistrzostw Słowenii.

Przebieg kariery 
W swojej karierze stawał na podium zawodów FIS Cup (6 marca 2016 w Planicy był drugi), a także Alpen Cup (5 stycznia 2015 w Seefeld zajął 2. pozycję). W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował we wrześniu 2017, w ramach letniej edycji tego cyklu, punkty zdobywając w swoim drugim starcie (w Râșnovie był wówczas 17.).

W 2017 wystartował w zimowej uniwersjadzie, plasując się na 16. miejscu w konkursie indywidualnym i, wspólnie z reprezentacją Słowenii (w której, oprócz niego, skakali Andraž Modic i Aljaž Vodan), zdobył srebrny medal w rywalizacji drużynowej.

W grudniu 2016, z klubem ND Rateče Planica (w którego barwach startowali jeszcze Lojze Petek, Rok Tarman i Bor Pavlovčič), zdobył brązowy medal mistrzostw Słowenii w konkursie drużynowym.

Jego rekord życiowy wynosi 211 metrów i został ustanowiony 12 stycznia 2018 podczas testów na skoczni Kulm podczas konkursów Pucharu Świata.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Lavtižara na uniwersjadzie – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017